Cisy ist ein polnischer Ortsname:
 Cisy (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1908 Cziessen, 1908 bis 1945 Seeheim, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Cisy (Malbork), Ort im Powiat Malborski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Stadtfelde, Kreis Großes Werder, Westpreußen/Danzig-Westpreußen
 Cisy (Miastko), Ort im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Alt Julienhof, Kreis Rummelsburg, Pommern

Siehe auch:
 Burg Cisy, Hangburg bei Cieszów (Stare Bogaczowice), Woiwodschaft Niederschlesien
 LKS Cisy Nałęczów, polnischer Fußballverein